

Geografia 
 Abisso – in oceanografia, profonda fossa longitudinale nel fondale di un oceano, solitamente situata ai margini della piana abissale
 Abisso – in geologia, profonda cavità verticale o subverticale scavata dall'acqua entro masse rocciose calcaree
 Abisso – il punto più profondo e meno luminoso del Mar Morto, più volte menzionato anche nella Bibbia

Letteratura 
 Abisso (Gulf) – romanzo breve di fantascienza del 1949 dello scrittore statunitense Robert A. Heinlein
 Abisso (Deep Storm) – romanzo di Lincoln Child del 2007
 Abisso (The Eyes of Darkness) – romanzo di Dean Koontz del 1981
 Abisso – romanzo di Roderick Gordon e Brian Williams

Persone 
 Angelo Abisso – avvocato, magistrato e politico italiano, deputato e senatore del Regno d'Italia
 Rosario Abisso – arbitro di calcio italiano

Personaggi immaginari 
 Abisso – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Abisso – personaggio della serie a fumetti The Boys

Altro 
  Abisso – concetto religioso, corrispondente all'inferno inteso come uno spazio vuoto indefinitamente profondo
 Abisso – opera del 1914 di Antonio Smareglia
 In abisso – in araldica una delle posizioni di una pezza sullo scudo

Pagine correlate 
 Abyss
 L'abisso
 Abisso Vitjaz'

Altri progetti